Le qualificazioni del singolare  del Nürnberger Versicherungscup 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Katarzyna Piter (primo turno)
  Julia Glushko (qualificata)
  Petra Martić (ultimo turno, ritirata)
  Aljaksandra Sasnovič (primo turno)

  Julija Putinceva (ritirata) 
  Paula Kania (primo turno) 
  Sesil Karatančeva (secondo turno) 
  Diāna Marcinkēviča (secondo turno) 
  Polina Vinogradova (secondo turno)

Qualificate

  Anastasija Rodionova
  Julia Glushko

  Nina Zander 
  Beatriz García Vidagany

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Nürnberger Versicherungscup 2014
WTA Tour 2014